Сименс, Карл — немецкие предприниматели:
 Сименс, Карл Генрих фон (1829—1906)
 Сименс, Карл Георг (1809—1885)
 Сименс, Карл Вильгельм (1823—1883)